

Persone 
 Crispian Sallis – scenografo britannico
 Danny Sallis Huston – attore e regista statunitense
 James Sallis – scrittore, saggista e poeta statunitense

Altro 
 Sallis – contea di Attala, nello Stato del Mississippi

Pagine correlate 
 Salli (disambigua)
 Salis